«Романа Шухевича» (; в 2000–2008 — «Ватутина», в 2008–2022 — «Генерала Ватутина») — станция Левобережной линии скоростного трамвая в Киеве, расположена между станциями «Каштановая» и Троещина-2. Открыта 26 мая 2000 года и по 25 октября 2012 года являлась конечной. Названа по одноимённому проспекту.  До 2022 года станция носила имя советского генерала Николая Ватутина. 4 января 2022 года станция была переименована в честь Романа Шухевича, главнокомандующего Украинской повстанческой армией.

См. также 
 Киевский скоростной трамвай

Станции киевского скоростного трамвая